Nebenstraße steht für:
 Nebenstrasse, Straßentyp in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 
 Nebenstraße, allgemein eine untergeordnete Straße, siehe auch Hauptstraße (allgemein)
 Nebenstraße, Verkehrsweg, auf dem keine zoll- und kontrollpflichtige Waren ein- oder ausgeführt werden dürfen, siehe auch Zollstraße